Шёнеберг () — географическое название:

 Шёнеберг — район Берлина.
 Шёнеберг (Уккермарк) — населённый пункт в Германии в земле Бранденбург.
 Шёнеберг (Хунсрюк) — населённый пункт в Германии в земле Рейнланд-Пфальц.
 Шёнеберг (Вестервальд) — населённый пункт в Германии в земле Рейнланд-Пфальц.

Персоналии 
  (род. 1944) — французский музыкальный продюсер, актёр и певец.
 Шёнеберг, Лиза (род. 1957) — американская кёрлингистка, участница зимних Олимпийских игр 1988 и 1998.
 Шёнеберг, Манфред (род. 1946) — немецкий шахматист.